La Serie A femminile FIPAV 1974-75 fu la 30ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il numero delle squadre fu portato a dodici; il titolo fu conquistato dalla Valdagna Scandicci, al secondo trionfo consecutivo.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1974
Pallavolo nel 1975
 1974-1975